

Geografia

Belgio 
 Bever – comune nella provincia del Brabante Fiammingo (Fiandre)

Germania 
 Auf der Bever – frazione di Halver, città nel distretto di Arnsberg (Renania Settentrionale-Vestfalia)

Svizzera 
 Bever – comune nella regione Maloja (Canton Grigioni)

Persone 
 John de Bever (1965) – giocatore di calcio a 5 olandese

Pagine correlate 
 Bevern – pagina di diambiguazione
 Julian Beever (1959) – artista britannico